Южноамериканский кубок 2022, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2022 (, ) — 21-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2023, Рекопе Южной Америки 2023 и Кубке Levain 2023.

Система розыгрыша осталась такой же, как и в прошлом году. Единственное изменение в регламенте — отмена правила гола, забитого на выезде.

Изначально финальная игра должна состоятся на Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи в Бразилиа. Однако в связи с Всеобщими выборами в Бразилии в октябре 2022 года, Бразильская конфедерация футбола попросила КОНМЕБОЛ изменить место финала. 23 июня 2022 года КОНМЕБОЛ объявила о переносе места финала, и им стал аргентинский стадион «Марио Кемпес» в Кордове. Стадион во второй раз примет финал Южноамериканского кубка (первый раз был в ЮАК-2020, который был разыгран 23 января 2021 года).

Победителем турнира во второй раз в истории стал эквадорский «Индепендьенте дель Валье», в финале со счётом 2:0 обыгравший бразильский «Сан-Паулу».

Участники 
Ниже представлены команды, изначально квалифицировавшиеся для участия в ЮАК-2022:
 Аргентина и Бразилия: по 6 команд
 Остальные ассоциации/федерации: по 4 команды

Клубы, перешедшие из Кубка Либертадорес 2022:

Жеребьёвка 
Предварительный этап
Жеребьёвка состоялась 20 декабря 2021 года. Каждая страна-член КОНМЕБОЛ (кроме Аргентины и Бразилии) сформировала свою корзину из четырёх клубов.

Расписание 
Ниже представлено расписание матчей.

Предварительный этап 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфинал 

|}

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022
2022 год в футболе